Plonévez-du-Faou (en bretó Plonevez-ar-Faou) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 2.106 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Plonevez du Faou